Guldager (plaats), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Esbjerg
 Guldager (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Esbjerg